Die Ligue 1 2021/22 (offiziell nach dem Sponsor, der Essensauslieferungssparte des Dienstleistungsunternehmen Uber, Ligue 1 Uber Eats) war die 84. Spielzeit in der höchsten französischen Fußball-Spielklasse der Männer. Sie wurde am 6. August 2021 mit der Partie der AS Monaco gegen den FC Nantes eröffnet und endete am 21. Mai 2022.

Teilnehmer 

Für die Ligue 1 2021/22 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 der Meister der Ligue 1 2020/21:
  OSC Lille
 die übrigen Mannschaften der Ligue 1 2020/21:
  Paris Saint-Germain
  AS Monaco
  Olympique Lyon
  Olympique Marseille
  Stade Rennes
  RC Lens
  HSC Montpellier
  OGC Nizza
  FC Metz
  AS Saint-Étienne
  Girondins Bordeaux
  SCO Angers
  Stade Reims
  Racing Straßburg
  FC Lorient
  Stade Brest
 der Meister und der Zweitplatzierte der Ligue 2 2020/21:
  ES Troyes AC
  Clermont Foot
 der Sieger der Relegationsspiele:
  FC Nantes (L1)

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2021/22:

Zum Saisonende 2020/21:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Trefferzahl entscheidet zuerst die niedrigere Anzahl der erzielten Elfmetertore und anschließend die höhere Assistquote über die Platzierung. Die Sortierung erfolgt analog zur offiziellen Liste der LFP.

Relegation 
Die Teams auf den Plätzen 3 bis 5 der Ligue 2 2021/22 kämpften darum, wer von ihnen gegen den 18. der Ligue 1 2021/22 um einen weiteren Startplatz in der höchsten Spielklasse spielen durfte. Zunächst trafen der Vierte und der Fünfte in einem Spiel aufeinander. Der Sieger spielte anschließend gegen den Tabellendritten. Der Gewinner traf dann in zwei Spielen auf den 18. der Ligue 1.

Die Spiele wurden am 26. und 29. Mai 2022 ausgetragen.

|}

Auszeichnungen 
Saisonale Auszeichnungen

Spieler des Monats

Die Meistermannschaft von Paris Saint-Germain 

* Arnaud Kalimuendo (2/-); Rafinha (5/-); Sergio Rico (1/-) und Sekou Yansané (1/-) verließen den Verein während der Saison.

Siehe auch 
 Coupe de France 2021/22

Weblinks 

 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22